Ciano steht für:

 Ciano d'Enza, ein Dorf bei Canossa in der Emilia-Romagna
 Ciano (Loja), Ortschaft und eine Parroquia rural („ländliches Kirchspiel“) im Kanton Puyango der ecuadorianischen Provinz Loja

Ciano ist der Familienname folgender Personen:

 Costanzo Ciano (1876–1939), italienischer Admiral und faschistischer Politiker
 Edda Ciano (1910–1995) Galeazzo Cianos Frau, Tochter Mussolinis
 Galeazzo Ciano (1903–1944), italienischer faschistischer Politiker und Außenminister 1936–1943
 Martino Ciano (* 1978), Schweizer Boxer

Siehe auch:
 Chano